У цій статті представлено список всіх пісень, записаних «Queen».

Пісні

Нереалізовані пісні

Коментарі

Примітки

Посилання 
Список пісень «Queen»  на сайті songfacts.com

Queen